UPS puede hacer referencia a:

La compañía de transporte de paquetes United Parcel Service; 
Un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), por sus siglas en inglés Uninterrupted Power System; 
La Universidad Pontificia Salesiana, con sede en Roma; 
La Universidad Politécnica Salesiana, situada en Cuenca, Ecuador;
El desaparecido partido político de España Unión del Pueblo Salmantino; o
Las Unidades de Protección de Sinjar, una milicia de yazidíes en Irak

Siglas